Docking (moleculair)
Docking (Norfolk), een plaats in King's Lynn and West Norfolk, in de Engelse graafschap Norfolk
Docking (seksuele handeling), een seksuele handeling tussen twee mannen